Partit Nacional Demòcrata d'Alemanya, partit polític d'Alemanya
 Partit de la Nova Democràcia, partit polític de Guinea Bissau
 Partido da Nova Democracia, partit polític de Portugal
 Partit Nacional Democràtic de Geòrgia, partit polític de Geòrgia
 Partit Nacional Democràtic de Surinam, partit polític de Surinam
 Partit Nacional Democràtic (Egipte), partit polític d'Egipte
 Partit Nacional Democràtic (Romania), partit polític de Romania
 Partit Nacional Democràtic (Marroc), partit polític del Marroc
 Partit Nacional Democràtic (Djibouti), partit polític de Djibouti
 Partit dels Nacionalistes de Dahomey, partit polític històric de Benín
 Personennamendatei, control d'autoria integrat actualment en el Gemeinsame Normdatei
 Diagnòstic prenatal (del seu nom en anglès Prenatal Diagnosis), anàlisi genètica d'un individu abans del naixement
 Depressió postpart (del seu nom en anglès Postnatal Depression), depressió patida durant el període del postpart